Fiske kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Fiske (udde),

Finland 

 Fiskö, Björneborg, udde, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar